Умайта (порт. Humaitá) — многозначный термин.

 Умайта — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. 
 Умайта — населённый пункт в Парагвае, в департаменте Ньембуку.
 Умайта — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.